Ural puede hacer referencia a:

 La región de Ural.
 El río Ural.
 Los montes Urales.
 El distrito federal del Ural.
 La región económica del Ural.
 La República de los Urales.
 Ural Automotive Plant, fabricante ruso de camiones.
 Las lenguas urálicas.
 Los cosacos del Ural.
 El océano Ural.
 El Ural Great Perm, equipo ruso de baloncesto.
 La Ural (computadora), serie de ordenadores rusos.
 Ural (motocicletas), fabricante ruso de motocicletas.
 FC Ural Sverdlovsk Oblast es un club de fútbol ruso ubicado en la ciudad de Ekaterimburgo.
 URAL, un partido político español.